Musophaga é um género de ave da família Musophagidae.

Este género contém as seguintes espécies:
Turaco-de-crista-violeta,  Musophaga porphyreolopha
 Musophaga violacea
Turaco-de-ross, Musophaga rossae

Musophagidae
Géneros de aves